een Grafheuvel
Grafheuvels (Veldhoven)
Tyrn Gorthad - de Grafheuvels uit de werken van J.R.R. Tolkien